U17-Europamästerskapet i fotboll för damer 2008 var det första U17-Europamästerskapet i fotboll för damer. Huvudturneringen hölls i Schweiz 20–23 maj 2008.

Kvalspel

Omgång 1

Grupp 1
Matcherna spelades i Schweiz.

Grupp 2
Matcherna spelades i Polen.

Grupp 3
Matcherna spelades i Estland.

Grupp 4
Matcherna spelades i Slovenien.

Grupp 5
Matcherna spelades i Makedonien.

Grupp 6
Matcherna spelades i Turkiet.

Grupp 7
Matcherna spelades i Spanien.

Grupp 8
Matcherna spelades i Kroatien.

Grupp 9
Matcherna spelades i Norge.

Grupp 10
Matcherna spelades i Georgien.

Ranking av grupptvåor

Omgång 2

Grupp 1
Matcherna spelades i Tjeckien.

Grupp 2
Matcherna spelades i Frankrike.

Grupp 3
Matcherna spelades i Tyskland.

Grupp 4
Matcherna spelades i Danmark.

Huvudturnering

Slutspelsträd

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Källor
 Uefa.com

2008
2008 i Schweiz
Internationella fotbollstävlingar i Schweiz
Fotbollsåret 2008